Хлоя Ксенджери (; род. , Хьюстон) — американская актриса.

Биография 
Хлоя Ксенджери родилась 7 июля 2000 года в Хьюстоне, штат Техас, США. У неё есть старшая сестра.

Дебютировала на телевидении в 2010 году. Получила известность благодаря роли в фильме «Паранормальное явление 3» и двух последующих частях франшизы. Снималась в сериале «Американская семейка».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Дети-актёры США
Киноактрисы США